Ghezzi peut faire référence à :

 Ghezzi & Brian, une compagnie de motocyclettes italienne,
 , un stade au Paraguay.

Personnalités 

 Famille Ghezzi
 , éducateur italien,
 Dori Ghezzi, chanteuse italienne,
 Carolyn Ghezzi,
 Giorgio Ghezzi (1939-190) joueur italien de soccer,
 Giuseppe Ghezzi (1634-1721) peintre italien,
  (1911-1938) juriste américain,
 Pier Leone Ghezzi(1674-1755) peintre italien,
 Pierangelo Ghezzi astronome italien,
 Sebastiano Ghezzi (1580-1645) peintre italien,
  (1910-1976) golfeur américain.